Srojków Ochędzki – przysiółek wsi Stary Ochędzyn, położony ok. 1 km na południe od wsi, na zachód od Drogi Mieleskiej.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa kaliskiego.

Stary Ochędzyn